Chránič může být:

 proudový chránič – chrání před únikem elektrického proudu z obvodu
 napěťový chránič – chrání před výskytem nebezpečného dotykového napětí na ochranném vodiči